Serebrakian ist der Familienname der folgenden Personen:
 Ani-Matilda Serebrakian (* 1989), armenische Skirennläuferin
 Arman Serebrakian (* 1987), armenischer Skirennläufer